Duitsland:
Laufen (Duitsland), een gemeente in de deelstaat Beieren
Laufen aan de Eyach (Duitsland), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg

Sulzbach-Laufen, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Zwitserland:
Laufen (district), een district in het kanton Bazel-Landschap
Laufen (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bazel-Landschap
Laufen-Uhwiesen, een gemeente in het kanton Zürich